Кра́сный У́гол — село в Сапожковском районе Рязанской области России. Входит в Березниковское сельское поселение.

География 
Расположено у слияния рек Пара и Пожвы в 16 км северо-восточнее районного центра — посёлка  Сапожок.

История 
Красный Угол, известный в XVII веке под именем Красной слободы, в качестве села упоминается в Ряжских писцовых книгах Григория Киреевского 1629-30 годов, находившаяся в том селе церковь называлась Зачатьевской с приделом Никольским.

Усадьба Красный Угол 
В петровское время первым владельцем поместья был Лефорт. После его смерти поместье перешло к Александру Даниловичу Меншикову, а уже потом, по ссылке Меншикова сёлами Красный Угол и Красное завладел дворянский род Остерманов, причём Красный Угол считался майоратным владением — это село переходило к старшему сыну в семье.

Усадьба основана во второй половине XVII века окольничим И.Ф. Стрешневым-Меньшим и далее принадлежала сподвижнику Петра I вице-канцлеру тайному советнику, графу А.И. Остерману (1686-1747), женатому на М.И. Стрешневой (1698-1781). Затем их сыновьям: московскому губернатору, а позже сенатору, действительному тайному советнику графу Ф.А. Остерману (1723-1804), женатому на графине А.В. Толстой (1732-1809) и вице-канцлеру и президенту коллегии иностранных дел графу И.А. Остерману (1725-1811), женатому на А.И. Талызиной (1745-1793). Затем их внучатому племяннику герою Отечественной войны 1812 года генералу от инфантерии графу А.И. Остерману-Толстому (1771-1857), женатому на княжне Е.А. Голицыной (1779-1835). В первой половине XIX века по родству имением владел декабрист князь В.М. Голицын (1802-1859), женатый на княжне Д.А. Ухтомской (г/р 1814). Далее их сын майор, князь М.В. Голицын (1847-1902, с 1863 князь Голицын-Остерман), женатый на А.И. Лоренц. В 1910 году и до революции 1917 года их сын князь А.М. Голицын-Остерман.

Сохранились церковь Рождества Богородицы 1792 года в стиле классицизм, построенная графом Ф.А. Остерманом-Толстым, с приделом 1819-1828 годов, а также фрагменты парка из смешанных пород деревьев.

Население

Русская православная церковь 
В селе находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Достопримечательности 
Вблизи села имеется достопримечательность — 400-летний сторожевой дуб, вблизи которого расположен источник, почитаемый как святой и целебный.

Примечания 

Населённые пункты Сапожковского района